Jíbaro bezeichnet:

 Jíbaro, einen Puerto-Ricaner, der aus dem zentralen Gebirge der Insel stammt
 eine südamerikanische Ethnie, siehe Shuar